Amphoe Phanom Phrai (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungsdistrikt) im Südosten der Provinz Roi Et. Die Provinz Roi Et liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Phanom Phrai grenzt an die folgenden Landkreise (von Südwesten im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Nong Hi, Suwannaphum, At Samat und Selaphum in der Provinz Roi Et, an die Amphoe Mueang Yasothon, Kham Khuean Kaeo und Maha Chana Chai der Provinz Yasothon sowie an Amphoe Sila Lat der Provinz Si Sa Ket.

Verwaltungseinheiten

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Phanom Phrai ist in 13 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 160 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Nummern (Geocodes) beziehen sich auf die Tambon, die heute zu Nong Hi gehören.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Phanom Phrai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Phanom Phrai.
 Pho Chai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Chai.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Phanom Phrai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Phanom Phrai.
 Saen Suk (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Saen Suk.
 Kut Nam Sai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kut Nam Sai.
 Nong Thap Thai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Thap Thai.
 Pho Yai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Yai.
 Wari Sawat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wari Sawat.
 Khok Sawang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Sawang.
 Na Nuan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Nuan.
 Kham Hai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kham Hai.
 Sa Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sa Kaeo.
 Kho Yai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kho Yai.
 Chanuwan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Chanuwan.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen über Amphoe Phanom Phrai von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Phanom Phrai